Порогівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Порогівська сільська рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Порогівська сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район